Datawiz.io (от Data Wizard — волшебник данных) — украинская ИТ-компания, которая разрабатывает прикладные, облачные аналитические решения для розничных продавцов, которые предоставляют интерактивную визуализацию данных, поиск решений и оптимизацию бизнес -процессов.
Компания была основана в 2013 году Владимиром Нейпьюком и Сантином Нейпьюк в качестве стартапа. По состоянию на конец 2022 года компания предоставляет услуги близко 70 клиентам из 17 стран и является лидером среди украинских разработчиков (поставщиков) розничного программного обеспечения.
Программные продукты Datawiz.io основаны на новейших технологиях интеграции и обработки больших данных, алгоритмах машинного обучения и искусственного интеллекта. Удобный и понятный интерфейс позволяет пользователям быстро анализировать данные, настраивать интерактивные информационные панели, организовывать интегральные бизнес -процессы и получать уведомления об аномальных явлениях в сети. Все модули, отчетность и расчеты, созданные и четко направлены на процессы розничной торговли.

Продукты 
Продукты Datawiz включают:
 BES.Datawiz — аналитическая платформа, представляющая собой целостную экосистему для бизнеса. Она содержит взаимосогласованные решения, направленные на выявление проблемы и ее быстрое решение.
 Business Intelligence — сервис для бизнес-аналитики, который содержит более 60 аналитических отчетов для всех процессов сети и дает возможность создавать индивидуальные дашборды и визуализации на основе полученных данных.
 Store Manager — мобильное приложение для руководителей магазинов, позволяющее следить за ключевыми показателями торговой точки, работать с проблемными товарами и оценивать выполнение плана со смартфона.
 PlanoHero — облачный сервис для автоматизации процессов планограммирования, анализа планов магазинов и планограмм.
 Data Monetization — платформа для продажи данных ритейлеров поставщикам, позволяющая настроить современный и удобный доступ к реальным показателям сети и оптимизировать отношения с партнерами.

История 
Компания Datawiz была создана как стартап в 2013 году. Тогда основатели компании Владимир Непьюк и Сянтин Непьюк проходили обучение в украинском бизнес-инкубаторе Happy Farm. До этого они уже имели опыт в создании e-commerce стартапа на китайском рынке, который был успешно продан.
В 2014 г. Datawiz получила инвестиции от фонда Altair Capital и Happy Farm, что явилось значительным толчком для развития компании.
2016 год отличился для компании двумя судьбоносными событиями: 1) заключенный партнерский договор с международной компанией по вопросам потребительских и маркетинговых исследований — Nielsen; 2) компания была официально зарегистрирована как ООО «Датвиз Украина».

Партнеры 
Datawiz — эксклюзивный партнер международной компании NielsenIQ, которая предоставляет данные по аналитике продаж, программные решения и специализированные исследования в 100+ странах мира для розничных сетей и для производителей. На рынке NielsenIQ существует с 1923 года и предоставляет услуги ритейлерам в Канаде, Южной Африке, Саудовской Аравии, ОАЭ, Украине, Польше, Хорватии, Греции, Литве, Латвии, Узбекистане, Казахстане, Малайзии, Таиланде и т. д.

Примечания